Uniwersytet Świętego Bonawentury (Bogota)
 Uniwersytet Świętego Bonawentury (Nowy Jork)